Grotti ima više značenja:
 Grotti, Perugia
 Grotti, Rieti